В данной статье приведён список подводных лодок ВМС Норвегии, начиная с первой лодки А1, вошедшей в состав флота в 1909 году и кончая современными подводными лодками типа «Ula» постройки конца 1980-х и начала 1990-х гг.

Первая подводная лодка ВМС Норвегии была построена в 1908—1909 гг. на верфи «Германия» в Киле, входившей в концерн Круппа. Лодка, однотипная с немецкой субмариной U-1, первоначально получила название «Kobben», а в 1912 переименована в A1 и до 1926 года использовалась в учебных и опытовых целях

В дальнейшем в составе норвежского флота находилось несколько небольших лодок водоизмещением до 1000 т, заказанных на немецких верфях, а также собственной постройки. Пик численности норвежского подводного флота приходился на период с конца 1960-х по конец 1980-х годов, когда в состав ВМС входили 15 лодок типа «Коббен». В настоящее время в строю находятся шесть лодок типа «Ула» и проектируются перспективные лодки типа «Викинг», которые войдут в строй, вероятно, в конце 2020-х годов.

Военная символика

Примечания

См. также 
 Королевские военно-морские силы Норвегии

Норвегия
Военно-морские силы Норвегии
Подводные лодки ВМС Норвегии